Псевдоанцистры () — род лучепёрых рыб из семейства кольчужных сомов, обитающий в Южной Америке. Научное название происходит от  — «ненастоящий», и  — «крюк».

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 8 до 20 см. Голова большая, рыло сильно вытянуто и уплощено сверху. У ряда видов на рыле присутствуют большие одонтоды (кожаные зубчики). Глаза небольшие, расположены в верхней части головы. По бокам головы разветвлённые пучки усов. Туловище крепкое, удлинённое, с костными пластинами на спине и частично на животе, по бокам они отсутствуют. Спинной плавник высокий, широкий, довольно длинный. Грудные плавники суженные, длинные, на шипах этих плавников у самцов есть одонтоды. Брюшные плавники умеренно широкие, с округлыми кончиками. Жировой плавник маленький. Анальный плавник маленький, направленный книзу, с короткой основой. Хвостовой плавник умеренно широкий.

Окраска обычно тёмно-серая (иногда песчано-жёлтая), с более светлой окраской на животе. У некоторых видов, есть светлые пятна или пятна по бокам. Плавники такого же цвета как и тело, но у некоторых видов есть полосы на хвостовом плавнике с оранжевой или красной окантовкой на спинном и хвостовом плавниках.

Образ жизни 
Это донные рыбы. Предпочитают жить в пресных и чистых водоёмах. Встречаются на каменистых и скалистых грунтах и быстром течении. Активны преимущественно в сумерках и ночью. Питаются мягкими водорослями и личинками насекомых.

Распространение 
Обитают в бассейнах рек Кукенан, Карони, Суринам, Жагуарибе, Ояпок, Амазонка и Ориноко.

Классификация 
На апрель 2018 года в род включают 19 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Кольчужные сомы
Рыбы Южной Америки
Фауна Амазонии
Аквариумные рыбы